Карич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карич, Амир (род. 1973) — словенский футболист, защитник клуба «Копер» из одноимённого города.
 Карич, Ана (1941—2014) — югославская и хорватская актриса телевидения, кино и театра.